Neoclasicismo, puede referirse a:
 El neoclasicismo, tendencia estilística.
 El neoclasicismo, periodo de la música.
 La arquitectura neoclásica, tendencia estética.
 La escultura neoclásica, tendencia estética.
 La pintura neoclásica, tendencia estética.
 La economía neoclásica, una escuela de economía.